Heroica Ciudad de Tlaxiaco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlaxiaco, Oaxaca, 
 Heroica Ciudad de Tlaxiaco (kommun), Oaxaca,